Jerry ist die englische Kurzform mehrerer männlicher, aber auch weiblicher Vornamen:
 Gerald, Gerard, Jeremiah, Jeremy, Jerome, George und Geraldine

Jerry steht für:
 Name einer Zeichentrickfigur aus der Serie Tom und Jerry
 Jerry (Ethnophaulismus), englischer Spitzname für deutsche Soldaten vor allem im Zweiten Weltkrieg

Jerry ist der Familienname folgender Personen:
 John Jerry (* 1986), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Peria Jerry (* 1984), US-amerikanischer Footballspieler
 Sailor Jerry (1911–1973; bürgerlich: Norman Keith Collins), US-amerikanischer Tätowierer

Siehe auch:
 Gerry
 Cherry
 

Abkürzung